Emmet es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Emmet (Iowa)
 Condado de Emmet (Míchigan)